(1926-1965), enseignant et militant néo-zélandais.
  (1982-), joueuse néo-zélandaise de netball.
 Taika Waititi (1975-), scénariste, réalisateur, acteur et producteur néo-zélandais.
Patronyme néo-zélandais